Павел Дмитриевич Гурьев (29 июля 1906 — 28 декабря 1944) — гвардии старший лейтенант, командир сапёрного взвода 21-го гвардейского отдельного ордена Богдана Хмельницкого моторизованного сапёрного батальона 5-го гвардейского танкового корпуса 6-й гвардейской танковой армии, Герой Советского Союза (посмертно).

Биография 
Уроженец посёлка Верхняя Синячиха (ныне — в муниципальном образовании Алапаевское Свердловской области), из семьи рабочих.

Окончил 5 классов начальной школы в Верхней Синячихе. Комсомолец, с 1926 года — член ВКП(б).

Начал трудовой путь как рабочий: грузчик в рабочем кооперативе; плотник ремонтно-строительного цеха Верхне-Синячихинского завода, машинист крана; кочегар на Алапаевском металлургическом заводе; электромонтёр на Гороблагодатском руднике. Позже стал работать в Свердловском радиокомитете, как редактор радиогазеты посёлка Уралмашзавода. Затем перешёл на партийную работу в Ишимском и Сладковском районах Тюменской области; работал редактором газеты политотдела Ишимской МТС (1931—1940 годы). С 1940 года до ухода на фронт — секретарь Сладковского РК ВКП(б) Тюменской области.

Великая Отечественная война 
Ушёл добровольцем в Красную армию 20 июля 1941 года; принимал участие в боях с апреля 1943 года на Калининском и 2-м Украинском фронтах. Воевал в звании старшего лейтенанта командиром минно-сапёрного взвода. В ходе боевых операций лично взорвал железнодорожный мост через реку Грон в Чехословакии.

Умер от ран. Похоронен 28 декабря 1944 года в селе Сантов в Чехословакии (ныне — село Сантовка в Словакии).

Семья 
В настоящее время жива дочь Героя — Гурьева Эмилия Павловна.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года старшему лейтенанту Гурьеву Павлу Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 Награждён орденом Отечественной войны 2 степени (07.09.1944) и медалями.

Память 
 В селе Сладково Сладковского района Тюменской области именем Героя названа улица.
 5 мая 2015 года в Верхней Синячихе открыта мемориальная доска П. Д. Гурьеву в присутствии Рудольфа Векшина, его племянника.
 В июле 2018 года в селе Сантовка Словацкой Республики открыт памятник на месте его гибели.

Литература 
 Малышев В. Н. Земля Сладковская. — Тюмень: Вектор Бук, 1998. — С. 277. ISBN 5-88131-097-7.

Примечания

Ссылки 
 
 Статья в Книге Памяти
 Статья «Незабываемая встреча» на сайте администрации Тюменской области

Члены КПСС
Персоналии:Тюменская область
Сапёры Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Умершие от ран
Похороненные в Словакии